Ceulen kan syfta på:
 Ludolph van Ceulen, tysk matematiker.
 Cornelis Janson Ceulen, nederländsk målare.

Efternamnsförgreningssidor